Кроме посланий апостола Павла, в Новый Завет включено семь посланий, авторами которых являются Иаков, апостол Пётр, апостол Иоанн и Иуда.

Ссылки 
 Catholic Encyclopedia: Catholic Epistles

Книги Нового Завета
Послания апостолов